

Фамилия 
 Мишке, Владимир (1901—1972) — советский партийный деятель.
 Мишке, Вячеслав Вячеславович (1901—1972) — инженер, учёный, педагог.
 Мишке, Карл Рудольфович (более известен как Леонид Андреевич Папардэ; 1893—1938) — советский партийный деятель.

Топоним 
 Мишке (Венгрия) — населённый пункт в Венгрии.